A Fair Exchange – cortometraggio del 1909 diretto da David W. Griffith
 A Fair Exchange – cortometraggio del 1910 diretto da Tom Ricketts
 A Fair Exchange – cortometraggio del 1911 diretto da Joseph A. Golden
 A Fair Exchange – cortometraggio del 1913 prodotto da Victor Film Company
 A Fair Exchange – cortometraggio del 1916 diretto da Bobby Burns e Walter Stull